Гай Вілкс (* 1981) — британський автогонщик.
 Ґіртс Вілкс (* 1968) — латвійський академічний веслувальник, що виступав за Радянський Союз, учасник Олімпійських ігор, чемпіон світу.
 Джамал Вілкс (* 1953) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції легкого форварда за декілька команд НБА, зокрема за «Лос-Анджелес Лейкерс», яка навіки закріпила за ним ігровий № 52. Чотириразовий чемпіон НБА.
 Джеймс Вілкс (* 1978) — британський боєць змішаних єдиноборств.
 Джон Вілкс (1725—1797) — політичний діяч Великої Британії, журналіст, публіцист, лорд-мер Лондона.
 Джонатан Вілкс (* 1967) — британський дипломат, посол в Іраці (2017—2019), в Омані (2014—2017) та в Ємені (2010—2011).
 Ейлін Вілкс (* 1952) — американська письменниця-фантастка.
 Йорік Вілкс (* 1939) — британський вчений-комп'ютерник.
 Ларс Вілкс (* 1946) — шведський художник. Доктор філософії з історії мистецтв.
 Майк Вілкс (* 1979) — американський баскетболіст і тренер.
 Майк Вілкс (* 1947) — британський художник, ілюстратор та письменник.
 Моріс Вілкс (1913—2010) — британський вчений у галузі комп'ютерних наук. Йому приписують кілька важливих розробок у обчислювальній техніці.
 Моріс Вілкс (1904—1963) — британський інженер та дизайнер автомобілів.
 Роберт Вілкс (1664—1732) — британський актор і театральний діяч.
 Самуель Вілкс (1824—1911) — британський лікар і біограф.
 Семюел Стенлі Вілкс (1906—1964) — американський математик, який зіграв важливу роль у розвитку математичної статистики, особливо в практичному застосуванні.
 Стів Вілкс (* 1969) — гравець в американський футбол і тренер.
 Террелл Вілкс (* 1989) — американський спринтер, чемпіон світу серед юніорів (2008).
 Чарлз Вілкс (1788—1877) — американський морський офіцер і дослідник. Керував Американською дослідницькою експедицією в 1838—1842 роках. Став учасником дипломатичного конфлікту між США і Великою Британією в 1861 році.
 Альфред Вілкс Дрейсон (1827—1901) — англійський артилерійський генерал. Автор оригінальної ідеї про розширення Землі, письменник.

Вілкс (округ)
 Вілкс-Барре
 Вілкс-Беррі